Stephen Mitchell, detto Steve (1952-1978), cestista statunitense
 Steve Mitchell (n. 1964), cestista statunitense